Farra d'Alpago, gemeente in de Italiaanse provincie Belluno
 Farra d'Isonzo, gemeente in de Italiaanse provincie Gorizia
 Farra di Soligo, gemeente in de Italiaanse provincie Treviso

 (7501) Farra, planetoïde

Zie ook 
 Fara